Esta é a lista de estrelas notáveis na constelação de Antlia, classificadas por brilho decrescente.

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antlia